Mingshan ist:

 Mingshan (Benxi) (明山区), ein Stadtbezirk in der Stadt Benxi in der chinesischen Provinz Liaoning
 Mingshan (Ya’an) (名山区), ein Stadtbezirk der Stadt Ya’an in der Provinz Sichuan
 Mingshan (Luobei) (名山镇), eine Großgemeinde im Kreis Luobei in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Mingshan (Fengdu) (名山街道), ein Straßenviertel im Kreis Fengdu in der chinesischen Stadt Chongqing
 Mingshan (Mingshan) (明山街道), ein Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Liaoning
 Mingshan (Yuzhou) (名山街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Yuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Mingshan (Tianya) (明善村), ein Dorf im Stadtbezirk Tianya der Stadt Sanya in der Provinz Hainan